

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Kuq“ beginnt.

Kuq 



Kuqi 
 Kuqi, Njazi (* 1983), finnischer Fußballspieler
 Kuqi, Shefki (* 1976), kosovarisch-finnischer Fußballspieler und -trainer